Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 2007-2008 - België
 Eerste klasse 2007-08 (basketbal België)
 Eerste klasse 2007-08 (vrouwenvoetbal België)
 Eerste klasse 2007-08 (voetbal België)
 Eerste klasse 2007-08 vrouwen (voetbal Frankrijk)